Kirkpatrick steht für:

 Kirkpatrick (Indiana), Ort im Montgomery County, Indiana
 Kirkpatrick (Ohio), Ort im Marion County, Ohio
 Kirkpatrick (Oregon), Ort Umatilla County, Oregon
 Mount Kirkpatrick, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 (9902) Kirkpatrick, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Kirkpatrick-Fleming, eine schottische Ortschaft
 Kirkpatrick-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Kirkpatrick ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Kirkpatrick (* 1950), US-amerikanische Politikerin
 Anne Kirkpatrick (* 1952), australische Country-Musikerin
 Barbro Owens-Kirkpatrick (* 1946), US-amerikanische Diplomatin
 C. J. Kirkpatrick (* 1950), britischer Hürdenläufer
 Charles James Kirkpatrick, Univ.-Prof. MD PhD DSc, em. Ordinarius für Pathologie der Universität Mainz
 Chris Kirkpatrick (* 1971), US-amerikanischer Musiker
 Clayton Kirkpatrick (1915–2004), US-amerikanischer Journalist
 David D. Kirkpatrick (* 1970), US-amerikanischer Journalist
 David Galer Kirkpatrick (* 1953), kanadischer Informatiker und Hochschullehrer
 Don Kirkpatrick (1905–1956), US-amerikanischer Pianist und Arrangeur
 Donald Kirkpatrick (1924–2014), US-amerikanischer Bildungsforscher
 Dre Kirkpatrick (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ed Kirkpatrick (1944–2010), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gail B. Kirkpatrick (* 1952), US-amerikanisch-deutsche Kuratorin und Museumsleiterin
 George Airey Kirkpatrick (1841–1899), kanadischer Politiker
 Ian Kirkpatrick (* 1946), neuseeländischer Rugby-Spieler
 Ivone Kirkpatrick (1897–1964), britischer Diplomat
 James Kirkpatrick (1905–1997), US-amerikanischer Politiker
 Jeane Kirkpatrick (1926–2006), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Diplomatin
 John Kirkpatrick (1905–1991), US-amerikanischer Pianist und Musikwissenschaftler
 Joshua Kirkpatrick (* 1987), französischer Bobfahrer
 Karey Kirkpatrick (* 1965), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mark Kirkpatrick (* 1956), US-amerikanischer Biologe
 Littleton Kirkpatrick (1797–1859), US-amerikanischer Politiker
 Luis Escobar Kirkpatrick (1908–1991), spanischer Schauspieler und Theaterleiter
 
 Ralph Kirkpatrick (1911–1984), US-amerikanischer Cembalist
 Sanford Kirkpatrick (1842–1932), US-amerikanischer Politiker
 Snyder S. Kirkpatrick (1848–1909), US-amerikanischer Politiker
 Ted Kirkpatrick (1960–2022), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Thomas Kirkpatrick (1805–1870), kanadischer Politiker
 Wayne Joseph Kirkpatrick (* 1957), kanadischer Geistlicher, Bischof von Antigonish